Синявська волость —  історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:

 Синявська волость — Новохоперського повіту Воронезької губернії.
 Синявська волость — Слуцького повіту Мінської губернії;
 Синявська волость — Сосницького повіту Чернігівської губернії.